Az 1929-es sakkvilágbajnokság Alekszandr Aljechin és Jefim Bogoljubov között zajlott 1929. szeptember 6. – november 12. között több német és holland városban. A mérkőzést Aljechin 15,5–9,5 arányban nyerte (+11 -5 =9), ezzel megvédte világbajnoki címét.

Előzmények 
Aljechin 1927-ben hódította el a világbajnoki címet Capablancától, miután a Buenos Airesben játszott párosmérkőzésükön 6–3 arányban (25 döntetlen mellett) győzött. Rögtön a mérkőzés befejezésekor felajánlotta az egy éven belüli visszavágót, a világbajnoki címmérkőzésükkel azonos feltételek mellett. Capablanca a felajánlást elfogadta, de formálisan ekkor nem hívta ki az újdonsült világbajnokot.

Időközben 1928-ban a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) kiírta saját világbajnokságát, amelynek győztese a „FIDE-bajnok” címet kapta, mert hivatalosan nem használhatta a sakkvilágbajnok címet. A FIDE-bajnok Jefim Bogoljubov lett, miután 1928-ban és 1928/29-ben két mérkőzésen is legyőzte Max Euwét. Bogoljubov azonnal kihívta párosmérkőzésre a regnáló világbajnok Aljechint.

Aljechin elfogadta a kihívást, és 1929. január 15-ig adott haladékot a feltételeinek teljesítéséhez. Capablanca hivatalosan 1928. októberben hívta ki Aljechint a világbajnoki visszavágó mérkőzésre, aki tájékoztatta őt, hogy Bogoljubovval már tárgyalásokat kezdett, és a számára adott határidő letelte után kerülhet sor Capablanca kihívásának egyeztetésére. Capablanca ezt követően visszalépett a mérkőzéstől, amiben nagy szerepe volt annak is, hogy a szükséges díjalapot megfelelő szponzor hiányában nem tudta előteremteni.

A díjalap előteremtése Bogoljubovnak sem sikerült, ezért Aljechin kénytelen volt engedni abból. Végül megegyeztek abban, hogy az eredménytől függetlenül 6000 dollárt kap, az ezen felüli szponzori pénz Bogoljubovot illeti.

A párosmérkőzés 
A párosmérkőzésre 1929. szeptember 6. és november 12. között több német és holland városban került sor. Az előzetesen egyeztetett feltételek szerint a mérkőzés legfeljebb 30 játszmáig tart, és az nyer, aki előbb szerez 15,5 pontot legalább 6 győzelem mellett. A mérkőzések helyszínei: Wiesbaden (1–8. és 24–25. játszma), Heidelberg (9–11. játszma), Berlin (12–17. játszma), Hága (18–19. és 23. játszma), Rotterdam (20. játszma) és Amszterdam 21–22. játszma). Berlinben az exvilágbajnok Emanuel Lasker volt a mérkőzés főbírója.

Az előzetes esélylatolgatások szerint mindenki egyértelműen Aljechin győzelmét várta. A Wiener Schachzeitung szerint egyedül Bogoljubov hitt saját győzelmében. Bogoljubov tiszteletre méltó eredménylistával rendelkezett: 1922-ben Pöstyénfürdőn első lett Aljechin előtt, 1923-ban Aljechinnel és Maróczy Gézával megosztott első helyezést szerzett Karlsbadban, 1924-ben és 1925-ben megnyerte a szovjet bajnokságot, 1925-ben az exvilágbajnok Emanuel Lasker és a regnáló világbajnok Capablanca előtt első lett Moszkvában. Ő volt a FIDE-bajnok, miután két alkalommal is legyőzte Max Euwét. A párosmérkőzés előtt egy sor erős mester, köztük Capablanca előtt nyerte a Bad Kissingenben rendezett versenyt. 1919 óta a világranglista első tíz helyezettje között található, 1927. január–februárban a lista élén állt. A párosmérkőzés kezdetén a 4. helyet foglalta el Aljechin, Capablanca és Nimzowitsch mögött. A mérkőzés előtt 21 alkalommal játszottak egymással: 9 Aljechin-győzelem 9 döntetlen mellett.

Az első játszmát rögtön Aljechin nyerte, de Bogoljubov megőrizte nyugalmát, és a negyedik játszmában egyenlített. A világbajnok megnyerte a következő játszmát, de Bogoljubov azonnal egyenlített, 2–2-re alakítva az állást. Ezután Aljechin a következő hat játszmából négyet nyerve 6–2-re elhúzott. Különösen a 8. játszmában brillírozott, a 26. – Hg3+! lépéssel bevezetett mattkombinációja méltán kapott helyet legszebb játszmái között. A mérkőzésen ekkor két hét szünetet tartottak, mert Aljechin részt vett a FIDE 6. kongresszusán Velencében.

A 13. és 14. játszmát Bogoljubov nyerte, 6–4-re szépítve az állást. A 16–22. játszmák ismét Aljechin fölényét mutatták, 5 játszmát nyert, míg ellenfele csak egyet, és egy játszma végződött döntetlenül. A 15,5 pont eléréséhez még három döntetlenre volt szüksége, amit teljesített is, ezzel megvédte világbajnoki címét.

Az eredménytábla

A mérkőzés játszmái 
A párosmérkőzés mind a 25 játszmája az előzmények ismertetésével.

A döntéssel végződött, illetve érdekesebb döntetlen játszmák:
1. játszma Aljechin–Bogoljubov 1–0 26 lépés

Szláv védelem Soultanbeieff-változat ECO D16

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. Hc3 dxc4 5. a4 e6 6. e4 Fb4 7. e5 Hd5 8. Fd2 Fxc3 9. bxc3 b5 10. Hg5 f6 11. exf6 Hxf6 12. Fe2 a6 13. Ff3 h6 14. Fh5+ Hxh5 15. Vxh5+ Kd7 16. Hf7 Ve8 17. Vg6 Bg8 18. Ff4 Fb7 19. Fg3 Ke7 20. Fd6+ Kd7 21. O-O c5 22. dxc5 Fd5 23. axb5 axb5 24. Bxa8 Fxa8 25. Ba1 Hc6 26. He5+ 1-0 (26. – Hxe5-re 27.Ba7+! és most 27. - Kc6-ra 28.Ve4 matt; 27. – Kc8-ra 28.Bxa8+ nyer. 27. – Fb7-re 28.Bxb7+ Kc8-ra 29.Bb8+ nyer.)

4. játszma Bogoljubov–Aljechin 1–0 38 lépés
Nimzoindiai védelem, Spielmann-változat ECO E22

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 Fb4 4. Vb3 c5 5. dxc5 Ha6 6. a3 Fxc3+ 7. Vxc3 Hxc5 8. f3 a5 9. e4 O-O 10. Ff4 Vb6 11. Bd1 He8 12. He2 d6 13. Fe3 Vc7 14. Hd4 Ve7 15. Hb5 Ba6 16. Fe2 f5 17. e5 dxe5 18. Vxe5 Hd7 19. Vc3 e5 20. O-O Bg6 21. Vxa5 f4 22. Fc1 Vg5 23. Bf2 e4 24. fxe4 He5 25. Vd8 Hf6 26. Fxf4 Hf3+ 27. Fxf3 Vxf4 28. Vd6 Vh4 29. g3 Vh3 30. e5 h6 31. Fd5+ Kh7 32. Vxf8 Hxd5 33. cxd5 Fg4 34. Bd3 Vh5 35. Hd6 Fe2 36. Hf7 Bb6 37. Bd2 Fc4 38. Vc5 1-0

5. játszma Aljechin–Bogoljubov 1–0 48 lépés
 Szláv védelem Wiesbaden-változat változat ECO D17

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. Hc3 dxc4 5. a4 Ff5 6. He5 e6 7. Fg5 Fe7 8. f3 h6 9. e4 Fh7 10. Fe3 Hbd7 11. Hxc4 O-O 12. Fe2 c5 13. dxc5 Fxc5 14. Fxc5 Hxc5 15. b4 Ha6 16. Vxd8 Bfxd8 17. Ha2 Hb8 18. Kf2 Hc6 19. Bhd1 Hd4 20. Bac1 Kf8 21. Ff1 He8 22. Hc3 f6 23. Ha5 Bab8 24. Hb5 Hxb5 25. Bxd8 Bxd8
26. Hxb7 Bb8 27. Hc5 Ke7 28. axb5 Hd6 29. Ba1 Hc8 30. Fc4 Fg8 31. f4 Ff7 32. e5 fxe5 33. fxe5 Bb6 34. Ke3 Fe8 35. Ba5 Fd7 36. Kd4 Fe8 37. h4 Fd7 38. Fe2 Bb8 39. Hxd7 Kxd7 40. Ff3 Bb6 41. Kc5 Bb8 42. h5 Kd8 43. Fc6 Ke7 44. Ba3 Kf7 45. Fe4 Ke7 46. Kc6 Kd8 47. Bd3+ Ke7 48. Kc7 1-0

6. játszma Bogoljubov–Aljechin 1–0 48 lépés
Nimzoindiai védelem, Spielmann-változat ECO E22

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 Fb4 4. Vb3 Ve7 5. a3 Fxc3+ 6. Vxc3 b6 7. f3 d5 8. cxd5 Hxd5 9. Vc2 Vh4+ 10. g3 Vxd4 11. e4 He7 12. Ff4 Fd7 13. Bd1 Va4 14. Vxc7 Vc6 15. He2 Vxc7 16. Fxc7 Ha6 17. Fd6 Fb5 18. Hc3 Fxf1 19. Bxf1 Hc8 20. Ff4 Ke7 21. Bf2 Bd8 22. Bxd8 Kxd8 23. Bd2+ Ke8 24. Hb5 f6 25. b4 He7 26. Kd1 Hg6 27. Fc7 e5 28. Kc2 Hf8 29. Fd6 He6 30. f4 exf4 31. gxf4 Bc8+
32. Kb3 Ba8 33. h4 Kf7 34. f5 Hd8 35. Ff4 Ke7 36. Bg2 g6 37. Bc2 gxf5 38. exf5 Hf7 39. Be2+ Kd7 40. Be6 Bg8 41. Bxf6 Ke7 42. Be6+ Kd7 43. Fd6 Hxd6 44. Bxd6+ Ke8 45. Hxa7 Bg3+ 46. Ka4 Bg7 47. Hc6 Hc7 48. f6 1-0

7. játszma Aljechin–Bogoljubov 1–0 35 lépés

 Új-Grünfeld védelem klasszikus változat ECO D78

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. g3 c6 4. Fg2 d5 5. Hf3 Fg7 6. O-O O-O 7. Hc3 dxc4 8. He5 Fe6 9. e4 Hbd7 10. f4 Vb6 11. f5 gxf5 12. exf5 Fd5 13. Hxd5 cxd5 14. Hxd7 Hxd7 15. Fxd5 Bad8 16. Fe3 Vxb2 17. Fxc4 Hb6 18. Fb3 Bxd4 19. Vh5 Be4 20. f6 Bxe3 21. Vg5 Bxg3+ 22. Vxg3 exf6 23. Bad1 Kh8 24. Kh1 Fh6 25. Vd6 Fg7 26. Ve7 Ve5 27. Vxb7 f5 28. Bde1 Vf6 29. Vf3 Vc3 30. Vxf5 Hc8 31. Fc2 Vc6+ 32. Bf3 Vg6 33. Vxg6 hxg6 34. Fxg6 Kg8 35. Fxf7+ 1-0

8. játszma Bogoljubov–Aljechin 0–1 30 lépés

Vezérgyalog játék Saemisch-változat ECO A50

1. d4 Hf6 2. c4 b6 3. Hc3 Fb7 4. f3 d5 5. cxd5 Hxd5 6. e4 Hxc3 7. bxc3 e6 8. Fb5+ Hd7 9. He2 Fe7 10. O-O a6 11. Fd3 c5 12. Fb2 Vc7 13. f4 Hf6 14. Hg3 h5 15. Ve2 h4 16. Hh1 Hh5 17. Vg4 O-O-O 18. Bae1 Kb8 19. f5 e5 20. d5 c4 21. Fc2 Fc5+ 22. Hf2 g6 23. fxg6 Bdg8 24. Fc1 Fc8 25. Vf3 Bxg6 26. Kh1 Hg3+
27. hxg3 hxg3+ 28. Hh3 Fxh3 29. gxh3 Bxh3+ 30. Kg2 Bh2# 0-1

10. játszma Bogoljubov–Aljechin 0–1 49 lépés
 Elhárított vezércsel Cambridge Springs változat ECO D52

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. Hc3 e6 5. Fg5 Hbd7 6. e3 Va5 7. Hd2 Fb4 8. Vc2 dxc4 9. Fxf6 Hxf6 10. Hxc4 Vc7 11. Fe2 O-O 12. O-O Bd8 13. Bad1 Hd5 14. He4 Fe7 15. a3 b6 16. Fd3 Fb7 17. Bc1 Bac8 18. b4 h6 19. Vb3 Hf6 20. Bfd1 Hg4 21. Hg3 c5 22. dxc5 bxc5 23. b5 Fd5 24. Vc2 He5 25. Hxe5 Vxe5 26. Fc4
Fxc4 27. Vxc4 Vb2 28. a4 Bxd1+ 29. Bxd1 Vb4 30. Vc2 c4 31. He2 Ff6 32. g3 c3 33. Bb1 Va5 34. Kg2 Bd8 35. Ve4 Bd2 36. Vc4 Bc2 37. Bd1 Vb6 38. Hd4 Vd8 39. Bd3 Fxd4 40. Bxd4 Vf6 41. Bf4 Ve5 42. e4 Bd2 43. Vc8+ Kh7 44. Bxf7 Vxe4+ 45. Kh3 Bd5 46. Bf4 Bh5+ 47. Kg4 Ve2+ 48. f3 Bg5+ 49. Kh3 Vf1+ 0-1 (50.Kh4-re Bh5+! és Kxh5-re vagy Kg4-re egyarán Vh3 matt következik.)

12. játszma Bogoljubov–Aljechin 0–1 56 lépés
 Elhárított vezércsel Cambridge Springs változat ECO D52

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. Hc3 e6 5. Fg5 Hbd7 6. e3 Va5 7. cxd5 Hxd5 8. Vd2 Fb4 9. Bc1 h6 10. Fh4 O-O 11. Fd3 e5 12. a3 Fxc3 13. bxc3 Vxa3 14. Hxe5 Hxe5 15. dxe5 Be8 16. Fg3 Fe6 17. O-O Bad8 18. Vc2 Hxc3 19. Fh7+ Kh8 20. Ba1 Vb4 21. Bfc1 g6 22. Fxg6 fxg6 23. Vxg6 He2+ 24. Kf1 Hxg3+ 25. hxg3
Vf8 26. Bxa7 Bd7 27. e4 Bf7 28. Kg1 Vg7 29. Vxg7+ Kxg7 30. f3 Bc8 31. f4 b5 32. Ba6 Fc4 33. f5 Bfc7 34. Kf2 Be8 35. e6 Kf6 36. Bh1 Ke5 37. Bxh6 b4 38. Bb6 Fb5 39. Bh1 Kxe4 40. g4 Kd5 41. g5 Ba7 42. Be1 b3 43. g4 Ba2+ 44. Kg3 b2 45. Bb1 Ba3+ 46. Kf4 Fe2 47. g6 Ba4+ 48. Kg5 Bxg4+ 49. Kf6 Bf8+ 50. Ke7
Bxf5 51. B6xb2 Be5 52. Bd2+ Kc5 53. g7 Fc4 54. Bd7 Bxe6+ 55. Kd8 Bd6 56. Bxd6 Kxd6 0-1

13. játszma Aljechin–Bogoljubov 0–1 34 lépés
 Elhárított vezércsel Cambridge Springs változat ECO D52

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hc3 Hf6 4. Hf3 e6 5. Fg5 Hbd7 6. e3 Va5 7. cxd5 Hxd5 8. Vd2 Fb4 9. Bc1 O-O 10. Fd3 h6 11. Fh4 e5 12. O-O Be8 13. e4 Hf4 14. Fc4 Hg6 15. a3 Hxh4 16. Hxh4 Fe7 17. Hf5 Ff8 18. b4 Vd8 19. Va2 Vf6 20. d5 Hb6 21. He3 Vg6 22. Fb3 a5 23. b5 a4 24. Fd1 cxd5 25. Hcxd5 Hxd5 26. Hxd5 Fe6
27. Bc4 Bec8 28. Be1 Fxd5 29. exd5 Vd3 30. Bxc8 Bxc8 31. Fxa4 Ve4 32. Vd2 Vxa4 33. d6 Vd4 34. Vxd4 exd4 0-1

14. játszma Bogoljubov–Aljechin 1–0 71 lépés
 Vezércsel Szláv védelem ECO D11

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. e3 e6 5. Fd3 c5 6. O-O Hc6 7. Hc3 Fe7 8. a3 a5 9. dxc5 Fxc5 10. Ve2 O-O 11. e4 dxc4 12. Fxc4 e5 13. h3 Hd4 14. Hxd4 Fxd4 15. Fg5 Fe6 16. Hd5 Fxd5 17. Fxd5 h6 18. Fxf6 Vxf6 19. Bad1 Bac8 20. Bd3 Bc7 21. b3 b5 22. Bf3 Vb6 23. a4 bxa4 24. bxa4 Vb4 25. Va2 Vb2 26. Vxb2 Fxb2 27. Bb1 Fd4 28. Bb5 Ba7 29. h4 h5 30. Bb7 Bxb7 31. Fxb7 Bd8 32. Fd5 Bd7 33. Bb3 Kf8 34. Bb5 Ba7 35. Fb7 Ke7 36. g3 Kd6 37. Kg2 Kc7 38. Fd5 Kd6 39. f4 f6 40. Fb3 Ba6 41. Ff7 Bc6 42. Bd5+ Ke7 43. Fxh5 Bc5 44. fxe5 fxe5 45. Ff3 Kf6 46. Bd6+ Ke7 47. Bg6 Kf8 48. Fh5 Fe3 49. Kf3 Bc3 50. Ke2 Fc5 51. Be6 g6 52. Fxg6 Be3+ 53. Kd1 Bxg3 54. h5 Kg7 55. Bxe5 Fb4 56. Ke2 Ba3
57. Fe8 Bh3 58. Fd7 Bc3 59. Be6 Ff8 60. Ba6 Fb4 61. h6+ Kf7 62. Fe6+ Kf6 63. Ff5+ Kf7 64. Ba7+ Fe7 65. Bxa5 Bc2+ 66. Kd3 Bh2 67. h7 Ff6 68. e5 Fg7 69. Ba7+ Kf8 70. e6 Fe5 71. e7+ 1-0

16. játszma Bogoljubov–Aljechin 0–1 60 lépés
 Vezércsel Szláv védelem ECO D11

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Hf3 Hf6 4. e3 e6 5. Fd3 Hbd7 6. O-O dxc4 7. Fxc4 Fd6 8. Hbd2 O-O 9. Fb3 Fc7 10. Hc4 b6 11. Be1 Fb7 12. e4 b5 13. Hce5 Hxe5 14. dxe5 Hd7 15. Ff4 c5 16. Ve2 c4 17. Fc2 Vb8 18. b3 cxb3 19. Fxb3 Hxe5 20. Hd4 a6 21. Fg3 Bd8 22. Bed1 Hg6 23. Vh5 Fxg3 24. hxg3 Ve5 25. Vxe5 Hxe5 26. f3 Bd7 27. Hc2 Kf8 28. Bxd7 Hxd7 29. Bd1 Ke7 30. Kf2 Bc8 31. Hd4 g6 32. g4 e5 33. Hc2 Hc5 34. He3 Hxb3 35. axb3 Bc3 36. b4 Bb3 37. Hc2 Bb2 38. Bc1 Fc8 39. g5 Fe6 40. Kg3 Kd7 41. He1 Fc4 42. Hc2 Kc6 43. He3 Bxb4 44. Hg4 a5 45. Hxe5+ Kb6 46. Hd7+ Kc7 47. He5 Kb7 48. Kf4 a4 49. Ba1 Kb6 50. g4 Fe6 51. Ke3 Bb3+ 52. Kd4 a3 53. f4 Bb4+ 54. Ke3 a2 55. f5 Bb1 56. fxe6 Bxa1 57. e7 Be1+ 58. Kf4 a1=V 59. e8=V Vc1+ 60. Kg3 Ve3+ 0-1

17. játszma Aljechin–Bogoljubov 1–0 34 lépés

 Új-Grünfeld védelem Goglidze-támadás ECO D70

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. f3 d5 4. cxd5 Hxd5 5. e4 Hb6 6. Hc3 Fg7 7. Fe3 Hc6 8. d5 He5 9. Fd4 f6 10. f4 Hf7 11. a4 e5 12. dxe6 Fxe6 13. a5 Hd7 14. a6 b6 15. Fb5 Ve7 16. Hge2 c5 17. Ff2 O-O-O 18. Va4 f5 19. e5 g5 20. Fc4 Hdxe5 21. Fxe6+ Vxe6 22. fxe5 Hxe5 23. O-O Vc4 24. b4 Vxb4 25. Vc2 Hd3 26. Bfb1 Vc4 27. Ba4 Ve6 28. Hb5 Kb8 29. Hed4 Ve4 30. Hc3 Ve8 31. Vxd3 cxd4 32. Fxd4 Ve6 33. Vf3 Vf7 34. Fxb6 1-0

18. játszma Bogoljubov–Aljechin 1–0 51 lépés

 Francia védelem Burn-változat, Morozevics-vonal ECO C11

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 dxe4 5. Hxe4 Fe7 6. Fxf6 gxf6 7. Hf3 f5 8. Hc3 c6 9. g3 Hd7 10. Fg2 Vc7 11. Ve2 b5 12. He5 Fb7 13. O-O-O Hb6 14. Vh5 Bf8 15. f4 b4 16. He2 Hd5 17. Fxd5 cxd5 18. Kb1 a5 19. g4 fxg4 20. f5 exf5 21. Vxf5 a4 22. Bhe1 a3 23. b3 Fc8 24. Vxh7 Fe6 25. Vd3 O-O-O 26. c3 Kb7 27. Bc1 Vb6 28. cxb4 Fxb4 29. Bc6 Va5 30. Bec1 Bc8 31. Hf4 Fd6 32. Hxe6 fxe6 33. Vh7+ Bc7 34. Bxc7+ Fxc7 35. Vd7 Vb6 36. Hd3 Bd8 (diagram) 37. Bxc7+ Vxc7 38. Hc5+ Kb6 39. Vxc7+ Kxc7 40. Hxe6+ Kd7 41. Hxd8 Kxd8 42. b4 Kd7 43. Kc2 Kc6 44. Kb3 Kb5 45. Kxa3 Kc4 46. b5 Kxb5 47. Kb3 Ka5 48. a4 Ka6 49. Kb4 Kb6 50. a5+ Kc6 51. Ka4 1-0

19. játszma Aljechin–Bogoljubov 1–0 77 lépés
 Elhárított vezércsel Aljechin-változat ECO D51

1. d4 Hf6 2. c4 c6 3. Hf3 d5 4. Hc3 e6 5. Fg5 Hbd7 6. e4 dxe4 7. Hxe4 Fe7 8. Hc3 O-O 9. Vc2 b6 10. O-O-O Fb7 11. h4 Vc7 12. Fd3 Bfe8 13. Kb1 Hf8 14. Fxf6 Fxf6 15. He4 c5 16. Hxf6+ gxf6 17. Vd2 Hg6 18. h5 Hf4 19. Bh4 Fxf3 20. gxf3 e5 21. d5 Vd6 22. h6 Kh8 23. Vc2 Hxd3 24. Vxd3 Bg8 25. f4 Bg6 26. Vf5 a6 27. Be1 exf4 28. Bxf4 Bxh6 29. Bfe4 Bg8 30. Be7 Bf8 31. a4 Bh4 32. Be8 Bxe8 33. Bxe8+ Kg7 34. Vc8 Kh6 35. Bg8 Ve7 36. Ka2 b5 37. Bg3 f5 38. Vxf5 f6 39. Be3 Vf7 40. Be6 Kg7 41. Bd6 Vg6 42. Bd7+ Kh6 43. Vxg6+ Kxg6 44. axb5 axb5 45. cxb5 Ba4+ 46. Kb3 Bb4+ 47. Kc3 Bxb5 48. Bc7 h5 49. d6 Bb8 50. Bxc5 Bd8 51. Bd5 h4 52. Kc4 Kf7 53. Kc5 Ke6 54. Bd4 Bc8+ 55. Kb6 Kd7 56. Bxh4 Bc6+ 57. Ka5 Bc2 58. b4 Kxd6 59. f3 Bc3 60. f4 Ba3+ 61. Kb6 Ke6 62. Bh5 Bf3 63. f5+ Ke5 64. b5 Kf4 65. Kc6 Kg4 66. Bh1 Bc3+ 67. Kd5 Kxf5 68. Bb1 Bd3+ 69. Kc6 Bd8 70. b6 Kg4 71. b7 f5 72. b8=V Bxb8 73. Bxb8 f4 74. Kd5 f3 75. Ke4 f2 76. Bf8 Kg3 77. Ke3 1-0

21. játszma Aljechin–Bogoljubov 1–0 49 lépés
 Nimzoindiai védelem Spielmann-változat ECO E22

1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 Fb4 4. Vb3 c5 5. dxc5 Fxc5 6. Hf3 d5 7. cxd5 exd5 8. Fg5 Fe6 9. Fxf6 gxf6 10. O-O-O Hd7 11. Hd4 O-O 12. e3 Bc8 13. Kb1 He5 14. Hxe6 fxe6 15. Fe2 Kh8 16. f4 Hc6 17. f5 Fxe3 18. fxe6 d4 19. Hd5 Ve8 20. Hxe3 dxe3 21. Vxe3 He5 22. Vh3 Bc6 23. Fb5 Vg6+ 24. Ka1 Bc7 25. Fd7 Bd8 26. Bc1 Bxc1+ 27. Bxc1 Vg5 28. Bd1 Hc6 29. a3 Ve5 30. Vf3 Bb8 31. Vf2 He7
32. Be1 Vg5 33. Vxa7 Bg8 34. Vd4 Bg6 35. g3 Va5 36. Bf1 Kg7 37. Bc1 Ve5 38. Vb4 Hd5 39. Vxb7 Kh6 40. Vb3 Bg8 41. Bc5 Ve1+ 42. Ka2 He7 43. Vf3 Bg6 44. Vf4+ Kg7 45. Vd6 Hg8 46. Fa4 Kh8 47. Bc8 Bg7 48. e7 Vxe7 49. Vxe7 1-0

22. játszma Bogoljubov–Aljechin 0–1 39 lépés

 Spanyol megnyitás Modern Steinitz-védelem ECO C76

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 d6 5. c3 Fd7 6. d4 g6 7. Fg5 f6 8. Fe3 Hh6 9. O-O Fg7 10. h3 Hf7 11. Hbd2 O-O 12. dxe5 dxe5 13. Fc5 Be8 14. Fb3 b6 15. Fe3 Ve7 16. Ve2 Hd8 17. Fd5 Fc6 18. c4 Fxd5 19. cxd5 f5 20. Hc4 Hb7 21. Bac1 Bad8 22. d6 Hbxd6 23. Hxd6 Bxd6 24. Vxa6 Vd7 25. Bc2 c5 26. a4 f4 27. Fd2 g5 28. Vb5 Vxb5 29. axb5 Bd3 30. Ba1 Hd6 31. Ba6 Bb8 32. Fc3 Hxe4 33. Fxe5 Fxe5 34. Hxe5 Bd1+ 35. Kh2 Hd2 36. h4 Be8 37. Hf3 Hxf3+ 38. gxf3 Bee1 39. Kh3 h5 0-1

Jegyzetek

Források 
FIDE Championship (1928) 
Weltmeister Aljekhin 
Alekhine vs Bogoljubov 1929 
Graeme: 1929 World Chess Championship

További információk 
Raymund Stolze: Umkämpfte Krone. Sportverlag, Berlin, 1992. 
Юрий Шабуров: АЛЕХИН – ПЕРВЫЙ РУССКИЙ НА ШАХМАТНОМ ТРОНЕ

1929
Sakk